Пограничная улица — название улиц в разных населённых пунктах, производное от слова «граница».

Россия 
Пограничная улица — улица во Владивостоке;
 Пограничная улица — улица в Московской области, соединяющая Пограничный и Серпухов;
 Пограничная улица — улица в Новороссийске;
 В Санкт-Петербурге:
 Пограничная улица — улица в Зеленогорске;
 Пограничная улица — название частей нынешних улиц Берёзовой и Мичурина в Павловске с 1858 года по конец 1930-х годов;
 Пограничная улица — улица в Томске (Росинка).

Казахстан 
 Пограничная улица — прежнее название улицы Муканова в Алма-Ате.